Sant Cugat se poate referi la:
 Sant Cugat del Vallès
 Sant Cugat Sesgarrigues